Ťi-sien může být

 Ťi-sien (Chej-lung-ťiang) – okres v městské prefektuře Šuang-ja-šan v provincii Chej-lung-ťiang

Ťi-sien může být také označení pro okresy (sien) jménem Ťi:

 Ťi (Šan-si) – okres v městské prefektuře Lin-fen v provincii Šan-si;
 Ťi-čou (Tchien-ťin) – městský obvod v Tchien-ťinu, do roku 2016 okres Ťi;
 Wej-chuej – městský okres v městské prefektuře Sin-siang v provincii Che-nan, do roku 1988 okres Ťi.